Наташа Станковић (Пожаревац, 4. март 1992) српска је филмска глумица и модел.

Филмографија 

|-
| 2013 || Сила истине || Satyagraha || глуми саму себе ||
|-
| 2014 || Динамит Џексон || Action Jackson || ||
|-
| 2014 || Лављи човек || Arima Nambi ||  ||
|-
| 2016 ||  || 7 Hours To Go || Маја || 
|-
| 2016 || Пастир || Dana Kayonu ||  ||
|-
| 2017 || Повратак нерадника || Fukrey Returns || глуми саму себе || 
|-
| 2017 || Тата || Daddy || глуми саму себе ||
|-
| 2018 ||  || FryDay || глуми саму себе ||
|-
| 2018 || Нестао || Lupt || глуми саму себе ||
|-
| 2018 || Нула || Zero ||  || камео
|-
| 2019 || Какав лажов || Jhootha Kahin Ka || глуми саму себе ||
|-
| 2019 || Љубавник || Yaaram || глуми саму себе ||
|-
| 2019 || Тело || The Body || глуми саму себе ||
|}

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1992.
Пожаревљани
Српске глумице
Српске манекенке
Срби у Индији